Diane Watson (ur. 1933) – amerykańska polityczka
 Diane Watson (ur. 1964) – amerykańska łuczniczka